Adventkyrkan kan syfta på

Adventskyrkan, Hjortkvarn – en kyrka med begravningsplats i Hjortkvarn
Adventskyrkan, Hallsberg – en kyrkobyggnad centralt belägen i Hallsberg som tillhör Hallsbergs församling
Adventkyrkan, Malmö – en kyrka i Malmö för Sjundedagsadventisterna
Adventkyrkan, Växjö – en kyrka byggd 2008 i Teleborg i Växjö
Adventkyrkan, Örebro – en kyrka invigd 1980 i Örebro

Se även
Sjundedagsadventisterna

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen